Sinop désigne plusieurs villes du Brésil et de Turquie, ainsi que les clubs sportifs et événements qui y sont rattachés :

Toponymie
 Sinop est une municipalité brésilienne de l'État du Mato Grosso ;
 Sinop est une ville de Turquie, c'est le site de la colonie grecque de Sinop (en grec : Sinope, Σινόπη) ;
 Projet de centrale nucléaire de Sinop
 Sinop est une province de Turquie ;
 Sinop, une circonscription électorale de Turquie.

Football
Deux clubs de football brésiliens :
 Sinop (A.A.) ;
 Sinop (F.C.).

Bataille 
 Bataille de Sinope : Bataille de la Guerre de Crimée (1853-1855), elle se déroula le .

Marine impériale de Russie 

 Sinop (1878) : en russe Синоп Mouilleur de mines de la Marine impériale de Russie, ce bâtiment de guerre prit part à la Guerre russo-turque de 1877-1878).
 Sinop : Cuirassé de la classe Catherine II basé à Sebastopol, il servit dans la Marine impériale de Russie (1889-1917) et dans la Marine soviétique (1920-1923).

Voir également
 

Homonymie de toponyme